Schloss Wildenheid steht für folgende Schlösser in Neustadt bei Coburg-Wildenheid:

 Oberes Schloss (Wildenheid)
 Unteres Schloss (Wildenheid)